L'Amoureux de la bergère est une pièce de théâtre à succès de 1891 écrite par Dimitrios Koromilas basée sur un poème plus ancien J'ai aimé une bergère de Yannis Zalokosta.

La pièce de théâtre a été adaptée plusieurs fois au cinéma :
 L'Amoureux de la bergère, film de Dimitris Tsakiris et Ilías Paraskevás (1932) ;
 L'Amoureux de la bergère, film de Dinos Dimopoulos (1955) ;
 L'Amoureux de la bergère, film de Dimis Dadiras (1955) ;
 L'Amoureux de la bergère, film d'Elias Paraskevas (1956).